Satz von Frobenius nach Ferdinand Georg Frobenius bezeichnet in der Mathematik:
 Satz von Frobenius (Differentialtopologie) in der Differentialtopologie über Vektorfelder
 Satz von Frobenius (reelle Divisionsalgebren) in der abstrakten Algebra, der die reellen, assoziativen, endlichdimensionalen Divisionsalgebren klassifiziert
 Satz von Perron-Frobenius in der linearen Algebra über Eigenwerte und Eigenvektoren reeller positiver Matrizen
Reziprozitätssatz von Frobenius in der Darstellungstheorie